Le groupement hospitalier de territoire Basse-Alsace Sud-Moselle est un groupement hospitalier de territoire (GHT) mode de coopération entre les établissements publics de santé en France, regroupant 9 établissements du Bas-Rhin et 2 établissements de la Moselle. Il s'agit du GHT n°10 de la région Grand Est.

Organisation 
Le GHT a été créé en 2016 à la suite de la validation de sa convention constitutive et de son projet médical partagé par l'Agence régionale de santé.

Composition 
Le GHT Basse-Alsace Sud-Moselle se compose :

 des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui en sont l'établissement support
 de 8 établissements du Bas-Rhin : Brumath (La Grafenbourg), Erstein,  Wissembourg, Haguenau, Bischwiller, Saverne, Molsheim et de Rosheim
des 2 centres hospitaliers spécialisés du Bas-Rhin : Brumath (EPSAN) et Erstein
 de 2 établissements mosellans : le centre hospitalier de Sarrebourg et le centre de réadaptation spécialisé d'Abreschviller

Répartition géographique 
Le territoire couvert par le GHT correspond à la quasi-totalité du Bas-Rhin, hormis les établissements d'Obernai et Sélestat qui relèvent du GHT  Centre Alsace (structuré autour du centre hospitalier de Colmar), plus le sud de la Moselle, hormis le CHS de Lorquin qui relève du GHT  Lorraine Nord (structuré autour du centre hospitalier régional de Metz-Thionville).

Références

Soins de santé dans le Grand Est